What’s Your Pleasure? — четвёртый студийный альбом британской певицы Джесси Уэр, выпущенный 26 июня 2020 года. В апреле 2021 года альбом был номинирован на Brit Awards в категории «Альбом года».
Переиздание альбома под названием The Platinum Pleasure было выпущено 11 июня 2021 года, ему предшествовали синглы «Please» и «Hot n Heavy».

История 
What’s Your Pleasure? первоначально планировалось выпустить 5 июня 2020 года, однако дата была перенесена на 19 июня из-за пандемии COVID-19. Затем Уэйр объявила, что она перенесет дату релиза на другую неделю, чтобы не вступать в конфликт с Днём освобождения рабов, который в США ежегодно отмечается 19 июня. В итоге альбом вышел 26 июня 2020 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 84 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

В июле 2020 года альбом был включён в список лучших на тот момент дисков 2020 года журнала Slant (The Best Albums of 2020 (So Far)).

Итоговые списки

Коммерческий успех 
По данным Official Charts Company альбом What’s Your Pleasure? был самым скачиваемым диском в первую неделю релиза с 26 июня 2020 года. Альбом дебютировал на третьем месте хит-парадов UK Albums Chart и Scottish Albums Chart, дав Уэр её четвёртое подряд попадание в десятку лучших и первое в тройке лучших. Это её лучший результат в карьере после пятого и 26-го мест соответственно её дебютного проекта Devotion (2012). Альбом также попал в топ-40 бельгийского чарта Belgian Albums (Ultratop Flanders), где ранее был на 36-м месте альбом Tough Love (2014).

Список композиций 
По данным Apple Music

Замечания 
  дополнительный продюсер
 Песня «Mirage (Don’t Stop)» включает элементы песни «Cruel Summer» группы Bananarama.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Jessie Ware — Hot N Heavy

Альбомы Джессики Уэр
Электропоп-альбомы
Влияние пандемии COVID-19 на музыкальные мероприятия
Альбомы Interscope Records